Сергей Владимирович Лукьяненко (14 декабря 1946, Москва, СССР) — советский спортсмен по современному пятиборью. Заслуженный мастер спорта СССР (1971), чемпион мира (1971). Чемпион мира среди юниоров в команде (1967). Неоднократный призёр всесоюзных соревнований, победитель чемпионатов Вооруженных Сил в личном и командном первенстве.

Выступал за Вооруженные Силы (ЦСКА) г. Москва, ЦГВ (Центральная группа войск).

Биография. 
Сергей Владимирович Лукьяненко родился в городе. В юношеские годы занимался многими видами спорта лыжами, коньками, играл в баскетбол, плаванием. Везде выступал на уровне второго взрослого разряда. В секции плавания, увидев, что пловца из него не получится посоветовали идти в пятиборье. Это событие произошло в 1963 году.

Входил в состав юниорской команды СССР с 1965 по 1967 годы (старший тренер Игорь Александрович Новиков).

После завершения спортивной карьеры занялся тренерской деятельностью в ЦСКА (Центральный спортивный клубе армии). С 2008 года в ШВСМ, СДЮШОР "Северный".

Чемпионаты мира. 

 Чемпион мира среди юниоров в командном первенстве (1967) .
 Чемпион мира 1971 года Сан-Антонио  в командном зачете и 11 место в личном зачете.

Личное первенство. Результаты.

Звания и награды 
 Мастер спорта СССР международного класса (1967)
 Заслуженный мастер спорта СССР (1971)

Источники. 
 

Пятиборцы СССР
Мастера спорта СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы мира по современному пятиборью